Minuth ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Minuth
 Karl-Heinz Minuth (1927–1999), deutscher Historiker